Yaran ist der Familienname folgender Personen:

 Onur Seyit Yaran (* 1995), türkischer Schauspieler und Model
 Osan Yaran (* 1986), deutsch-türkischer Komiker und Moderator